Nehrlich ist der Name von

 Albin Nehrlich (1845–1907), deutscher Zeitungsverleger; siehe Stollbergsche Buchdruckerei und Verlagsbuchhandlung
 Friedrich von Nerly (eigentlich Friedrich Nehrlich; 1807–1878), deutscher Maler
 Georg Nehrlich (auch Georg Nerlich; 1892–1982), deutscher Maler
 Gustav Nehrlich (1807–1840), deutscher Maler
 Johann Peter Theodor Nehrlich (1770–1817), deutscher Komponist

Siehe auch:
 Nerlich